Снимок
Фотоснимок
Снимок (экрана)
Снимок (файловой системы)